Boreczna – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich, w paśmie Działu Michałkowskiego
 Boreczna – nieoficjalna kolonia wsi Michałkowa w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Walim